Bertrade (Bertrada en allemand) est un prénom féminin d'origine germanique notamment porté par :

 Bertrade de Prüm ou Bertrade l'ancienne (fl. c. 700), mère de Caribert de Laon ;
 Bertrade de Laon ou Berthe de Laon dite « Berthe au Grand Pied » (morte en 783), épouse de Pépin le Bref et mère de Charlemagne ;
 Bertrade de  (fl. c. 1030), épouse du seigneur Amaury I de Montfort ;
 Bertrade de Montfort (morte en 1117), épouse de Foulques d'Anjou puis de Philippe roi de France.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français